Jacques Rigaud (1680-1754), dessinateur et graveur français ;
 Jacques Rigaud (1932-2012), haut fonctionnaire français.